Bayr ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Bayr (1904–1970), Salzburger Landtagsabgeordneter

 Petra Bayr (* 1968), österreichische Politikerin
 Rudolf Bayr (1919–1990), österreichischer Dramatiker, Lyriker, Essayist, Kritiker und Übersetzer
 Sylvia Bayr-Klimpfinger (1907–1980), österreichische Psychologin

Siehe auch:
 Bayer
 Bair
 Baier
 Bajer
 Beier
 Beyer
 Baeyer